Норт Бенд има више значења:
 Норт Бенд (Вашингтон)
 Норт Бенд (Небраска)
 Норт Бенд (Орегон)
 Норт Бенд (Охајо)